Блумарт - фамилия.

 Блумарт, Абрахам (1564—1651) — нидерландский художник.
 Блумарт, Корнелис Второй (1603—1692) — голландский живописец и гравёр.